

Philippe Gaillot 

 Philippe Gaillot (né en 1965), footballeur français.
 Philippe Gaillot (né en 1956), musicien et ingénieur du son français